Égialée (forme francisée) ou Aigiália ou Eyiália (en ) est un dème situé dans la périphérie de Grèce-Occidentale en Grèce. À la suite du programme Kallikratis, le dème actuel est issu de la fusion en 2011 entre les dèmes d'Égira, d'Aigion, d'Akráta, de , d'Erineós et de Sympolitía.

Notes et références 

Dème en Grèce-Occidentale